Guy Breton (1919-2008), journaliste et écrivain français ;
 Guy Breton (1950-), radiologue québécois, recteur de l’Université de Montréal.